Грудек-над-Дунайцем () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Новосонченский повят, Малопольское воеводство. Население — 8842 человека (на 2004 год).

Сельские округа 
 Барткова
 Буйне
 Грудек-над-Дунайцем
 Ельна
 Ельна-Дзялы
 Липе
 Подоле
 Пшидоница
 Пшидоница-Глиник
 Розтока
 Рожнув
 Сенна
 Тропе
 Збышице

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Малопольского воеводства